Рабад:

 Рабад (араб. — предместье) — окраина, торгово-промышленное предместье в средневековых (VII—VIII вв.) городах Средней Азии и Южного Казахстана, Ирана и Афганистана.
 РАБаД (RABaD, ) — в иудаизме сокращённое именование (по начальным буквам имени) трёх религиозных философов:
 РАБаД I (ок. 1110—1180) — еврейский богослов-философ, историк и астроном, живший в мусульманской Испании;
 РАБаД II (ок. 1110—1179) — лангедокский талмудист;
 РАБаД III (ок. 1125—1198) — талмудист из Прованса.

См. также 
 Рабат

Примечания